Магдалена Малеєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Дінара Сафіна.

Анастасія Мискіна виграла титул, перемігши у фіналі Амелі Моресмо з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Дженніфер Капріаті (2-ге коло)
  Амелі Моресмо (фінал)
  Дементьєва Олена В'ячеславівна (півфінал)
  Анастасія Мискіна (переможниця)
  Магдалена Малеєва (1-ше коло)
  Надія Петрова (1-ше коло)
  Віра Звонарьова (чвертьфінал)
  Меган Шонессі (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Kremlin Cup Draw 
 ITF tournament profile 

2003
Кубок Кремля